Сэр Томас Грей из Хитона (; 30 ноября 1384, Алник, Нортумберленд, Королевство Англия — 2 августа 1415, Саутгемптон, Хэмпшир, Королевство Англия) — английский аристократ, феодальный барон Уэрка. Принял участие в Саутгемптонском заговоре против короля Генриха V и был казнён. Стал персонажем исторической хроники Уильяма Шекспира «Генрих V» и нескольких её экранизаций.

Биография 

Томас Грей принадлежал к знатному английскому роду, представители которого упоминаются в источниках с XI века. Одна из ветвей Греев в XIII веке обосновалась в Хитоне в Нортумберленде и вошла в состав землевладельческой элиты этого графства. Томас был старшим из трёх сыновей сэра Томаса Грея и Джоан Моубрей, сестры 1-го герцога Норфолка. По отцу он приходился внуком ещё одному Томасу Грею, известному как хронист, по матери происходил от Томаса Бразертона, сына короля Эдуарда I, и состоял в близком родстве со своими сеньорами — графами Нортумберленд из могущественного семейства Перси.

Томас родился 30 ноября 1384 года в замке Алник в Нортумберленде, принадлежавшем Перси. В 1400 году, после смерти отца, он унаследовал семейные владения. Это было начало правления Генриха IV, который сверг Ричарда II; Перси не раз поднимали мятежи против нового короля, но последний тем не менее проявлял благосклонность по отношению к их родственнику Грею. В частности, Томасу было разрешено вступить в свои права до достижения совершеннолетия. Он стал констеблем замков Бамборо и Норем, не позже 1402 года женился на дочери Ральфа Невилла, 1-го графа Уэстморленд (могущественного магната, главного агента королевского влияния на севере Англии), а в 1412—1413 годах устроил брак своего старшего сына с дочерью Ричарда Конисбурга, 3-го графа Кембридж — члена королевской семьи. В рамках брачного соглашения Грей купил по сниженной цене феодальную баронию Уэрк в Нортумберленде. Таким образом, к тридцати годам Томас был влиятельным землевладельцем и обладал широкими родственными связями. По словам одного из современников, он мог бы считаться «рыцарем знатным и благородным», если бы не предал своего короля.

31 июля 1415 года, когда король Генрих V (сын к тому времени уже покойного Генриха IV) готовился в Саутгемптоне к отплытию с армией во Францию, Эдмунд Мортимер, 5-й граф Марч, рассказал ему о существовании заговора, во главе которого стоят Томас Грей, граф Кембридж и Генри Скруп, 3-й барон Скруп из Месема (муж мачехи графа). Заговорщики планировали 1 августа убить монарха, а потом возвести на престол Мортимера, принадлежавшего к старшей ветви Плантагенетов. Генрих немедленно вызвал к себе всех троих баронов, и те сознались в своём преступлении. Грей объяснил своё участие в заговоре «бедностью и алчностью»: он не мог заплатить за Уэрк даже пониженную цену, из-за чего, по-видимому, оказался в зависимом положении от Кембриджа.

На следующий день суд пэров под председательством герцога Кларенса, брата короля, приговорил всех троих к мучительной казни — повешению, потрошению и четвертованию. Король заменил эту казнь на простое обезглавливание для Грея и Кембриджа, но оставил без изменений приговор Скрупу. По альтернативной версии, более лёгкая и почётная смерть была дарована двум лордам, но не Томасу. В тот же день, 2 августа, Грея казнили за стенами Саутгемптона, у северных ворот (Кембридж и Скруп были казнены через три дня). Голову Грея выставили на всеобщее обозрение в Ньюкасле.

Семья 
Томас Грей был женат на Элис Невилл, дочери Ральфа Невилла, 1-го графа Уэстморленд, и Маргарет Стаффорд. В этом браке родились:

 сэр Томас (1404 — до 1426);
 сэр Ральф (умер в 1442);
 сэр Джон;
 Уильям (умер в 1478), епископ Или и лорд-казначей;
 Элеанора, жена сэра Джона Арундела;
 Джоан, жена сэра Джона Сальвина;
 Элизабет, жена сэра Уильяма Уайтчестера и сэра Роджера Виддрингтона.

Предки 

</center>

В культуре 
Грей стал персонажем исторической хроники Уильяма Шекспира «Генрих V». Драматург описывает встречу короля с заговорщиками, на которой их обличают и тут же приговаривают к смерти; при этом Грей вслух радуется, что его «план проклятый» разрушен. В фильме 1989 года «Генрих V» Томаса сыграл Джей Виллерс, в фильме 2019 года «Король» — Стивен Февелл.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Греи
Казнённые при Ланкастерах